Lilja est un patronyme finnois et suédois, ainsi qu'un prénom féminin islandais pouvant désigner:

Patronyme
Andreas Lilja (né en 1975), joueur suédois de hockey sur glace
 (née en 1946), nageuse olympique suédoise
 (né en 1973), compétiteur finlandais en course d'orientation
 (né en 1956), artiste et professeur suédois
 (né en 1958), joueur américain de football américain
 (né en 1993), joueur suédois de hockey sur glace
 (né en 1966), gynécologue et oncologue américain
 (né en 1957), joueur suédois de hockey sur glace
 (né en 1994), joueur suédois de hockey sur glace
 (né en 1954), homme politique suédois
Max Lilja (né en 1975), violoncelliste finlandais
, coureur automobile suédois
Riikka Sarasoja-Lilja (née en 1982), fondeuse finlandaise
 (né en 1981), joueur américain de football américain

Prénom
Lilja Dögg Alfreðsdóttir (née en 1973), femme politique islandaise
 (née en 1972), femme politique islandaise
 (née en 1955), coureur olympique islandais
 (née en 1957), femme politique islandaise
Lilja Sigurðardóttir (née en 1972), femme de lettres islandaise
 (née en 1986), journaliste et activiste féministe islandaise

Voir aussi
Lilya 4-ever, film suédois sorti en 2002

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Patronyme suédois
Homonymie de prénom
Prénom islandais